En español, la palabra sexo (del latín "sexus") tiene varios significados:

En biología:
Sexo: es el conjunto de características biológicas que caracterizan a las especies animales en machos o hembras; diferencias que se hacen evidentes a través de los genitales externos o sistemas reproductores.

 En biología evolutiva:
 Órgano sexual: Se refiere a la parte biológica;
 Aparato genital: Se refiere a la parte biológica humana;
 Reproducción sexual: Se refiere a la forma de reproducción;
 Relaciones sexuales: Como actos que realizan dos o más seres;
 Apareamiento: Conjunto de todos los comportamientos animales previos al coito.
 Dimorfismo sexual: Existencia de diferencias morfológicas en los individuos de una especie asociados a la reproducción sexual.

En sociología y etología:
 Género: Describe al término en un sentido más amplio que el biológico;
 Código ISO: Define la representación de los sexos humanos mediante un código numérico;
 Identidad sexual e Identidad de género: Conciencia de pertenecer a un sexo u otro, es decir, ser varón, mujer u otra opción;
 Sexuación: conjunto de fases biológicas y psicológicas que contribuyen en la caracterización de la sexualidad de los individuos de una especie, tanto su sexo genético, biológico y fisiológico, como su sexo psicológico o identidad sexual y su "sexo objeto" u orientación sexual; 
 Sexualidad: Como conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, emocionales y culturales que caracterizan las prácticas sexuales.
 Sexualidad humana: Representa el conjunto de comportamientos que conciernen la satisfacción y el deseo sexual.
 Posturas sexuales: Se refiere a las posturas en el acto sexual;
 Sexo seguro: Son las recomendaciones y prácticas en las relaciones sexuales que reducen el riesgo de contraer enfermedades.

En literatura:
Sex, traducido al español como sexo, libro de Madonna.

En música:
Sexo: canción de Los Prisioneros.